Елизабета или Елизабет (Elisabeth) може да се отнася за:

 Елизабет I (1533 – 1603), кралица на Англия и кралица на Ирландия
 Елисавета (1709 – 1762), императрица на Русия
 Елизабет Боуз-Лайън (1900 – 2002), съпруга на крал Джордж VI
 Елизабет II (* 1926), кралица на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

 Св. Елисавета Унгарска (1207 – 1231), дъщеря на унгарския крал Андраш II, съпруга на Св. Лудвиг IV, ландграф на Тюрингия
 Елизабет Вителсбах (1227 – 1273), кралица на Свещената Римска империя, съпруга на Конрад IV
 Елизабета Тиролска (1262 – 1313), римско-немска кралица, съпруга на Албрехт I (Германия)
 Елизабета Хабсбург (1285 – 1352) (Елизабета Австрийска), чрез женитба херцогиня на Горна Лотарингия
 Елизабета Баварска (1306–1334), съпруга на херцог Ото IV (Австрия)
 Елизабета Баварска (1383-1442), съпруга на Марко Висконти
 Елизабет фон Хенеберг-Шлойзинген (1319 – 1389), съпруга на Еберхард II (граф на Вюртемберг)
 Елизабета Баварска (1329–1402), съпруга на граф Улрих фон Вюртемберг
 Елизабета Баварска (1383–1442), съпруга на курфюрст Фридрих I Бранденбург
 Елизабет фон Бранденбург (1403–1449), чрез женитби херцогиня на Лигниц и Чешин
 Елизабета Сицилианска (1309 – 1349), съпруга на Стефан II херцог на Бавария
 Мария Елизабета Лемерхирт (1644 – 1694), майка на Йохан Себастиан Бах
 Елизабета Висконти (1374 – 1432), чрез женитба херцогиня
 Елизабета Померанска (Елисавета или Елишка, 1347 – 1393), съпруга на император Карл IV
 Елизабет от Люксембург-Бохемия (1358 – 1373), съпруга на Албрехт III, херцог на Австрия
 Елизабета от Унгария (Елисавета, Ержбета, 1236 – 1271), дъщеря на Бела IV, крал на Унгария, съпруга на Хайнрих XIII, херцог на Долна Бавария
 Елизабет († 1314), калугерка в манастир Зелигентал
 Елизабета Рикса Полска (1286 – 1335), дъщеря на Пшемисъл II, чрез женитба кралица на Бохемия и Полша, съпруга на Вацлав II
 Елизабета Бохемска (1292 – 1330), съпруга на Ян Люксембургски, крал на Бохемия и Полша
 Елизабета Полска (1305 – 1380), съпруга на Карл Роберт Анжуйски, крал на Унгария
 Елизабета Котроманич (1340 – 1387), съпруга на Лайош I Велики, крал на Унгария
 Елизабет Австрийска (1437 – 1505), съпруга на Кажимеж IV Ягелончик, крал на Полша
 Елизабет III Ягелонка (1483 – 1517), омъжена за херцог Фридрих II фон Лигниц

 Елизабет Австрийска (1526—1545), съпруга на Зигмунт II Август, крал на Полша
 Елизабет Австрийска (1554-1592), съпруга на краля на Франция Шарл IX
 Елизабет Бурбонска (1602 – 1644), съпруга на Филип IV крал на Испания
 Елизабета Пармска (1692 – 1766), съпруга на крал Филип V Испански
 Елизабет Арпад (1255 – 1313), дъщеря на унгарския крал Ищван V, съпруга на Стефан II Милутин
 Елизабет Баварска (Сиси) (1837 – 1898), императрица на Австрия, съпруга на Франц Йосиф I
 Елизабет Мария Австрийска (1883 – 1963), дъщеря на кронпринц Рудолф
 Елизабета Албертина фон Сакс-Хилдбургхаузен (1713 – 1761), херцогиня на Саксония
 Елизабет фон Вид (1843 – 1916), съпруга на Карол I, крал на Румъния
 Елизабет Баварска (1876 – 1965), съпруга на Албер I, крал на Белгия
 Елизабет Тейлър (1932 – 2011), актриса

Други:
 Корона на Елизабета Румънска
 Палатът на Елизабета, в Букурещ, Румъния

Вижте също 
 Елисавета